Tobias kan som auktorsförkortning betyda:

 Dagmar Tobias
 Martha Louise Tobias
 A.V. Tobias
 Vladimir Ivanovich Tobias
 Wolfgang Tobias

Se även 
 Tobias

Robotskapade auktorsförkortningar